Clemente Solaro della Margarita, statista piemontese
 Giuseppe Maria Solaro della Margherita, difensore di Torino durante l'assedio del 1706